Bechuana bezeichnet

 (1349) Bechuana, einen Asteroiden
 Betschuanaland, eine ehemalige südafrikanischen Provinz, das heutige Botswana